Mirošov ist der Name mehrerer Orte:

Gemeinde Mirošov u Bobrové, Okres Žďár nad Sázavou, Tschechien
Gemeinde Mirošov u Jihlavy, Okres Jihlava, Tschechien
Stadt Mirošov u Rokycan, Okres Rokycany, Tschechien
Mirošov u Valašských Klobouk, Ortsteil von Valašské Klobouky, Okres Zlín

Gemeinde Nižný Mirošov, Okres Svidník, Slowakei
Gemeinde Vyšný Mirošov, Okres Svidník, Slowakei